Красновский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Красновский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Красновский сельский округ Михайловского района

Смоленская область 

 Красновский сельский округ Краснинского района (упразднён)

Тверская область 

 Красновский сельский округ Кимрского района (до 2005 года)
 Красновский сельский округ Старицкого района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Красновский сельский округ Исетского района

Ярославская область 

 Красновский сельский округ Пошехонского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Красновский сельский округ Байтерекского района